Jako trať 095 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto úseky železničních tratí:
 úsek Vraňany–Straškov trati Vraňany–Libochovice
 úsek Straškov–Zlonice trati Roudnice nad Labem – Zlonice

095